Merlier ist der Familienname folgender Personen:

 Melpo Merlier (1889–1979), griechische Musikwissenschaftlerin, Ethnologin und Neogräzistin 
 Octave Merlier (1897–1976), französischer Neogräzist 
 Tim Merlier (* 1992), belgischer Radrennfahrer